Vanguardia steht für folgende Bezeichnungen:
 Vanguardia ist die lateinamerikanische Variante der Avantgarde 
 Vanguardia (Kuba) ist eine Zeitung in der kubanischen Provinz Villa Clara